Genial daneben – Das Quiz war eine von Hugo Egon Balder moderierte deutsche Quizsendung, die von Juli 2018 bis Ende August 2020 auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. Das Quiz ist ein Ableger von Genial daneben. Die zweite Staffel mit überarbeitetem Konzept wurde ab dem 28. Januar 2019 gesendet.

Am 10. August 2020 gab SAT.1 bekannt, dass das Format ab dem 31. August 2020 als Genial oder Daneben? auf demselben Sendeplatz fortgesetzt wird, allerdings mit verändertem Spielkonzept und Studiobild. In sechs Spielrunden spielen Kandidatenpaare um insgesamt 3000 Euro, die sie in einer Finalrunde im Schätzspiel “Mehr oder weniger” verdoppeln können. Zur Stammbesetzung gehören weiterhin Hugo-Egon Balder, der als Moderator und Spielleiter der Sendung fungiert, sowie Hella von Sinnen und Wigald Boning im Rateteam, das von wechselnden prominenten Gästen ergänzt wird. Die Quoten waren zuletzt stark rückläufig.

Spielverlauf

Vorrunde 
In dieser von Hugo Egon Balder moderierten Quizsendung bilden Hella von Sinnen, Ruth Moschner (ab Folge 285) oder Martin Rütter (ab Folge 293) mit Wigald Boning und zwei wechselnde Prominente das Rateteam. Sechs Kandidaten, die zuvor eine Frage geschickt haben, sind im Studio (bis zur 62. Folge am 10. Oktober 2018 waren acht Kandidaten zu Gast; danach bis zur 106. Folge am 28. Dezember 2018 sieben Kandidaten). Nacheinander kommen sie zu Balder, der die Frage mit drei Antwortmöglichkeiten vorliest. Bei jeder Frage wird einer der Prominenten zum Kapitän ernannt und loggt nach einer Diskussion im Rateteam eine Antwort ein. Dann nennt Balder die richtige Lösung, die mit einer Animation ergänzt wird. Wurde die Frage falsch beantwortet, erhält der Zuschauer 500 Euro und zieht ins Finale ein. Kann das Rateteam die richtige Antwort herausfinden, wird das Geld seit der zweiten Staffel mit einer Slot-Machine an einen der Zuschauer verlost. In den Folgen 290, 298 und 304 wurde auf die Slot-Machine verzichtet und das Geld stattdessen gespendet. Seit Folge 286 gibt es für die Kandidaten gelegentlich eine weitere Möglichkeit, um in das Finale zu kommen. Hierfür wird dem Publikum eine Frage gestellt und die Kandidaten müssen schätzen, wie viel Prozent diese Frage mit „Ja“ beantwortet haben. Der Kandidat, der am genausten schätzt, zieht dann in das Finale ein.

Finale 
Die Finalteilnehmer bekommen am Ende von Balder Fragen gestellt und die Prominenten nennen zwei mögliche Antworten. Seit Folge 107 vom 28. Januar 2019 müssen Behauptungen von Hella von Sinnen, Wigald Boning und den wechselnden Prominenten mit Ja oder Nein beantwortet werden. Wer die Frage/Behauptung innerhalb von zehn beziehungsweise fünf Sekunden richtig beantwortet, kommt eine Runde weiter. Der Zuschauer, der als letzter übrig bleibt, erhält zusätzlich 4500 Euro (In Summe gewinnt er dann 5000 Euro). Falls alle verbliebenen Finalteilnehmer eine Frage falsch beantworten, bleibt es bei den jeweils 500 Euro Gewinn.

Team-Special 
Seit Folge 107 vom 28. Januar 2019 gibt es Team-Specials, bei denen zwei Teams (z. B. Gruppen, Vereine, Kollegen, Familien) aus je drei Personen gegeneinander antreten. Der Kandidat, der im Finale als letzter überbleibt, gewinnt das Geld für das Team.

Produktion und Ausstrahlung 
Im Februar 2018 wurde unter anderem bekannt, dass Sat.1 zwei Pilotfolgen einer Quizshow mit dem Titel Genial daneben – Das Quiz in Auftrag gegeben hat. Sie wurden Anfang März produziert. Anfang Juni 2018 kündigte der Sender schließlich an, dass die Quizshow täglich von Montag bis Freitag um 19 Uhr ausgestrahlt werden soll. Die Produktion, die in den MMC Studios Köln stattfinden, übernimmt – wie beim Originalformat – Constantin Entertainment. Die erste Folge lief am 16. Juli 2018.

Am 26. November 2018 wurde bekannt, dass die Sendung für zwei Wochen pausiert. Die bisher letzte Folge lief am 7. Dezember 2018. Ab Donnerstag, den 2. Januar 2019 sollten die neuen Folgen mit einem veränderten Konzept ausgestrahlt werden. Der Sendeplatz um 19 Uhr bleibt. Am 17. Dezember 2018 wird jedoch noch eine weitere Folge mit dem Originalkonzept ausgestrahlt. Diese Folge wurde bereits am 1. November 2018 auf Sat.1 emotions ausgestrahlt. Zudem wurde die Ankündigung des Staffelstarts am 2. Januar 2019 zurückgezogen. Stattdessen wurden alte Folgen gezeigt und ab dem 7. Januar 2019 durch die neue Erfindershow Wie genial ist das denn? ersetzt.

Seit dem 23. November 2020 zeigt Kabel eins morgens Wiederholungen der Sendung. Wegen zu schlechter Quoten kündigte der Sender die Einstellung der Wiederholungen zum 15. Januar 2021 an.

Episodenliste

2018

2019

2020 

Legende

Trivia 
 Am häufigsten an der Quizshow nahmen Sonja Zietlow (32×) Kaya Yanar (24×), Torsten Sträter, Bülent Ceylan (jeweils 16×) und Lisa Feller (14×) teil.
 In Folge 52 vom 25. September 2018 schaffte das Rateteam es erstmals nicht, wenigstens eine Frage richtig zu beantworten, womit alle acht Kandidaten ins Finale kamen. In Folge 120 vom 14. Februar 2019, Folge 170 vom 26. April 2019, Folge 182 vom 15. Mai 2019, Folge 247 vom 16. September 2019, Folge 303 vom 19. Dezember 2019, Folge 309 vom 10. Januar 2020 und Folge 315 vom 20. Januar 2020 war dies erneut der Fall und alle sechs Kandidaten kamen ins Finale.
 In Folge 86 vom 13. November 2018 gelang es dem Rateteam erstmals, alle Fragen richtig zu beantworten. Da es somit kein Finale gab, wurden die 5000 Euro je zur Hälfte an den Förderverein Ehrensache e. V. und den Förderverein Endlich e. V. gespendet. Dies war in Folge 145 vom 21. März 2019 erneut der Fall. Die 5000 Euro wurden an den Verein Dravet-Syndrom e. V. gespendet. In Folge 256 vom 30. September 2019 wurde das Geld an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke und an Dunkelziffer gespendet.
 In Folge 105 vom 17. Dezember 2018 stellte ein Kandidat eine Frage, die das Rateteam beantworten konnte, da die Frage in einer Folge Genial daneben bereits gestellt wurde. Der Kandidat erhielt trotzdem die 500 €, kam allerdings nicht ins Finale.
 Ein Running Gag innerhalb der Sendung ist, dass in einem völlig unpassenden Zusammenhang auf Wigald Boning als gelerntem Ornithologen Bezug genommen wird, dessen Spezialgebiet Vögel sind.
 In der am 16. Dezember 2019 aufgezeichneten Sendung wurde zweimal die Gewinnzahl „9“ gezogen. Der Zuschauer gewann somit doppelt (1.000 €).

Weblinks 
 
 Offizielle Website
 Episodenguide bei fernsehserien.de

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Sat.1)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2020er Jahre
Spielshow
Comedy-Fernsehsendung